952 Кайя (952 Caia) — астероїд головного поясу, відкритий 27 жовтня 1916 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,187.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (901-1000)

Посилання 

 
 http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/NumberedMPs 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1916
Головний пояс астероїдів
Астрономічні об'єкти, відкриті Григорієм Неуйміним
Астрономічні об'єкти, відкриті з Кримської астрофізичної обсерваторії